Karmi steht für:
 Karmi (Bier), alkoholfreies Malzbier aus Polen

Karmi ist der Familienname folgender Personen:
 Dov Karmi (1905–1962), israelischer Architekt
 Ram Karmi (1931–2013), israelischer Architekt
 Ada Karmi-Melamede, israelische Architektin

Siehe auch:
 Carmi